

Geografia 
 Alphen – capoluogo nella provincia del Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi
 Alphen aan den Rijn – municipalità nella provincia dell'Olanda Meridionale
 Alphen-Chaam – municipalità dei Paesi Bassi nella provincia del Brabante Settentrionale
 Alphen en Riel – municipalità soppressa dei Paesi Bassi

Persone 
 Corinne Alphen – attrice statunitense

Pagine correlate 
 Van Alphen